Die Saison 1998/99 der Oberliga Westfalen war die 21. Spielzeit der Fußball-Oberliga Westfalen und die fünfte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg die Regionalliga sicherten sich die Amateure des VfL Bochum mit acht Punkten Vorsprung auf die Amateure des FC Schalke 04. Die Schalker Amateure hätten die Gelegenheit gehabt, zusammen mit dem SV Adler Osterfeld und dem FK Pirmasens einen weiteren Aufsteiger in die Regionalliga zu ermitteln, verzichtete jedoch aus terminlichen Gründen auf eine Teilnahme an der Aufstiegsrunde.

Die Abstiegsränge belegten der SV Langendreer 04, der Hasper SV und die Hammer SpVg. Aus der Verbandsliga Westfalen stiegen der SC Herford und Westfalia Herne jeweils als Staffelsieger auf. Da Preußen Lengerich durch eine Spielwertung nach dem Saisonende auf dem ersten Tabellenplatz der Staffel 1 lag und sich als Meister ebenfalls für den Aufstieg qualifizierte, stiegen sowohl Lengerich als auch Herford auf. Über das Aufstiegsspiel des Vizemeisters der Staffel 2 und des Tabellendritten der Staffel 1 sicherte sich der SV Rotthausen den vierten Aufstiegsplatz. Aus der Regionalliga West/Südwest stieg die SpVgg Erkenschwick ab. Die Oberliga Westfalen spielte in der folgenden Saison mit 17 Mannschaften.

Der Torschützenkönig wurde Lars Mettenbrink vom SC Herford mit 25 Toren.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 1998/99 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 1997/98:
 FC Schalke 04 Am. 
 SG Wattenscheid 09 Am.
 VfL Bochum Am. 
 Hasper SV
 Blau Weiß Post Recklinghausen 
 Sportfreunde Oestrich-Iserlohn
 SuS Stadtlohn
 TSG Dülmen
 Hammer SpVg
 SpVg Beckum
 VfB Hüls
 DJK TuS Hordel
 die zwei Meister der beiden Staffeln der Verbandsliga Westfalen 1997/98:
 FC Eintracht Rheine (Staffel 1)
 VfB Kirchhellen (Staffel 2)
 die zwei Vizemeister der beiden Staffeln der Verbandsliga Westfalen 1997/98:
 SV Lippstadt 08 (Staffel 1)
 SV Langendreer 04 (Staffel 2)

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Das Spiel Kirchhellen gegen Recklinghausen (1:1) vom ersten Spieltag wurde mit 2:0 für Recklinghausen gewertet, da Kirchhellen den nicht spielberechtigten Demir eingesetzt hatte. Das Spiel Hüls gegen Beckum vom letzten Spieltag wurde in der 65. Minute beim Stand von 1:2 wegen eines heftigen Gewitters abgebrochen. Da Beckum auf eine Wiederholung verzichtete wurde das Spiel mit 2:0 für Hüls gewertet.

Aufstiegsspiel zur Oberliga 
Für das Aufstiegsspiel zur Oberliga Westfalen qualifizierten sich die Vizemeister der beiden Verbandsliga-Staffeln. Das Spiel fand am 6. Juni 1999 auf neutralem Platz in Dülmen statt. Rotthausen stieg durch einen 1:0-Sieg in die Oberliga auf.

|}

Weblinks 
 Oberliga Westfalen 1998/99 bei Westfalenkick.de

Einzelnachweise 

1998
Fußballsaison 1998/99